

Prénom 
 Brittani Coury (née en 1986), snowboardeuse américaine.
 Brittani Kline (née en 1991), mannequin américain.
 Brittani Nichols (née en 1988), actrice, scénariste et productrice américaine.

Voir aussi